Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat 17 w piłce nożnej 2007 odbyły się w Ekwadorze między 4 a 25 marca. Mecze w ramach turnieju odbywały się w miastach:Riobamba, Ambato, Latacunga, Azogues, Cuenca, Ibarra oraz Quito,. Mogli w nim wziąć udział piłkarze urodzeni po 1 stycznia 1990. Cztery najlepsze drużyny turnieju, wywalczyły awans do Mistrzostw Świata U-17, które odbyły się w Korei Południowej w 2007 roku.

Drużyny

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Runda finałowa

Awans do Mistrzostw Świata U-17 w piłce nożnej 2007 
  Brazylia
  Kolumbia
  Argentyna
  Peru

Klasyfikacja strzelców

Linki zewnętrzne 
 Wyniki RSSSF.com
 www.CONMEBOL.com

Mistrzostwa Ameryki Południowej U-17 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej